Potocka ist der Name folgender weiblicher Angehöriger der polnischen Magnatenfamilie Potocki:

 Zofia Potocka ledige Glavani, geschiedene Wittowa (1760–1822), für ihre Schönheit berühmte Griechin, Mätresse von Grigori Potjomkin und von Stanisław Szczęsny Potocki, der sie heiratete
 Helena Potocka geborene Massalska, verwitwete Ligne (1763–1815), litauische Hochadlige, die ihr romanartiges Leben in Tagebüchern und Briefen dokumentierte
 Delfina Potocka geborene Komarówna (1807–1877), Muse des Komponisten Fryderyk Chopin sowie der Dichter Juliusz Słowacki und Zygmunt Krasiński

Potocka ist der Familienname folgender Personen:

 Renate Marsch-Potocka (* 1935), deutsche Journalistin und Polenspezialistin

Siehe auch:
 Potočka zijavka, eine Karsthöhle in Slowenien